, née le  à Kobe, est une patineuse artistique japonaise.

Elle remporte les Championnats des quatre continents en 2017 et 2022.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique japonaise
Naissance en août 1999
Naissance à Kobe